Albion Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 , dans le Grand Toronto en Ontario ;

États-Unis

Arkansas 
 Albion Township, du comté de White ;

Dakota du Nord 
 Albion Township, du comté de Dickey ;

Indiana 
 , du comté de Noble ;

Iowa 
 Albion Township, du comté de Butler ;

Kansas 
 , du comté de Barton ;
 Albion Township, du comté de Reno ;
 , du comté de Republic ;

Michigan 
 , du comté de Calhoun ;

Minnesota 
 , du comté de Wright.

Homonymie de townships